Гарно () — фамилия:
 Гарно, Гектор де Сент-Дени (1912—1943) — квебекский писатель, прозаик и поэт, в настоящее время также получающий известность как живописец.
 Гарно, Марк (род. 1949) — канадский астронавт и политик.
 Гарно, Проспер (1794—1838) — французский хирург и натуралист.
 Гарно, Франсуа-Ксавье (1809—1866) — франкоканадский писатель и историк.

См. также 
 Пурсе-Гарно
 Гарни
 Карно